

Astronomia
 11802 Ivanovski – asteroide della fascia principale

Persone
 Dario Ivanovski – mezzofondista macedone
 Dimitri Ivanovski – botanico e biologo russo
 Filip Ivanovski – calciatore macedone
 Mirko Ivanovski – calciatore macedone